Reichenau ist Namensbestandteil bzw. Familienname folgender Personen:

 Berno von Reichenau (um 978–1048), Abt des Klosters Reichenau
 Charlotte von Reichenau (1890–1952), deutsche Volkswirtin und Haushaltswissenschaftlerin

 Franz von Reichenau (1857–1940), deutscher Diplomat
 Hermann von Reichenau (1013–1054), Komponist, Wissenschaftler und Schriftsteller
 Paul Reichenau (1853–1914), preußischer Generalmajor
 Rudolf Reichenau (1817–1879), deutscher Schriftsteller
 Rudolph von Reichenau (1805–1881), nassauischer Beamter, MdL Nassau
 Waldo von Reichenau (* um 740; † 814), Abt und Bischof
 Walter von Reichenau (1884–1942), deutscher Militär im Zweiten Weltkrieg
 Wilhelm von Reichenau (1426–1496), reform- und humanistisch orientierter Fürstbischof von Eichstätt
 Wilhelm von Reichenau (Naturforscher) (1847–1925), deutscher Naturforscher

Reichenau heißen folgende geographischen Objekte:
 Reichenau (Insel), Insel im Bodensee
 Reichenau (Landkreis Konstanz), Gemeinde im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Reichenau (Kärnten), Gemeinde in Kärnten
 Reichenau an der Rax, Marktgemeinde in Niederösterreich („Reichenau bei Wien“)
 Reichenau im Mühlkreis, Gemeinde in Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Reichenau (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reichenau (Bechhofen), Ortsteil des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Reichenau (Hartmannsdorf-Reichenau), Ortsteil der Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Reichenau (Haselbachtal), Ortsteil der Gemeinde Haselbachtal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Reichenau (Waidhaus), Ortsteil des Marktes Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 Reichenau am Freiwald, Ortschaft von Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Reichenau (Gemeinde Bad Großpertholz), Katastralgemeinde von Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Reichenau (Gemeinde Michaelnbach), Ortschaft der Gemeinde Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Reichenau (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Reichenau (Innsbruck), Stadtteil von Innsbruck, Tirol

 Reichenau GR, ein Ortsteil der Gemeinde Tamins in Graubünden

Exonyme:
 Niwa (Szczytna), Ort der Gemeinde Szczytna, Polen
 Topola (Kamieniec Ząbkowicki), Ort der Gemeinde Kamieniec Ząbkowicki (Kamenz), Polen
 Bogatynia (Reichenau in Sachsen), Kleinstadt im polnischen Teil der Oberlausitz, Polen
 Rychnov nad Kněžnou, Stadt an der Kneschna, Tschechien
 Rychnov u Jablonce nad Nisou (Reichenau bei Gablonz an der Neiße), Stadt in Tschechien
 Rychnov (Krouna) (1939–45 Reichenau), Ortsteil von Krouna, Tschechien
 Rychnov nad Malší (Reichenau an der Maltsch), Ortsteil von Dolní Dvořiště
 Rychnov na Moravě, (bis 1945/1946 – Reichenau (Kreis Mährisch Trübau))
 Rychnowo (Grunwald) (bis 1945/1946 – Reichenau, Kreis Osterode, Ostpreußen), Ort der Landgemeinde Grunwald (Grünfelde), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Bauwerke:
 Kloster Reichenau, auf der Insel Reichenau gelegenes Kloster

 Burgruine Reichenau, Burgruine in Reichenau im Mühlkreis, Oberösterreich
 Schloss Reichenau, Schloss in Reichenau an der Rax, Niederösterreich
Schloss Reichenau (Tamins), Schloss in Tamins am Rhein, Kanton Graubünden
 Lager Reichenau, Durchgangslager in der Zeit des Nationalsozialismus in Innsbruck

Reichenau, Sonstiges:
 Reichenau (1928), ehemaliges Passagiermotorboot der Deutschen Reichsbahn auf dem Bodensee
 Reichenau (Schiff, 1961), Passagierschiff der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) auf dem Bodensee
 Zentrum für Psychiatrie Reichenau

Siehe auch:
 Deutsch Reichenau
 Reischenau (Begriffsklärung)
 Reichenow